id doubtful може да се односи на објекат дубоког неба са -{NGC}- ознакама:
NGC 5519
NGC 5570